Barata bezeichnet:
 Titularbistum Barata, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Barata ist der Name folgender geographischer Objekte
 Barata (Fluss), ein Fluss in der Oblast Montana, Bulgarien
 ein Dorf im Departement Sinfra, Distrikt Marahoué, Elfenbeinküste
 ein Dorf bei Parichha, Distrikt Jhansi, Uttar Pradesh, Indien
 Barata Jaya, ein Stadtteil von Surabaya, Indonesien
 ein Dorf im County Isiolo, Kenia
 ein Ort in der Opština Kičevo, Nordmazedonien
 Baratã, ein Stadtteil von Sintra, Portugal
 eine Stadt in der Nähe von Numan, Bundesstaat Adamawa, Nigeria

Barata ist der Familienname folgender Personen:
 Filipe José Freire Temudo Barata (1919–2003), portugiesischer Offizier, Kolonialverwalter und Politiker
 Francisco António Pires Barata, portugiesischer Brigadegeneral und Kolonialverwalter
 Jaime Martins Barata (1899–1970), portugiesischer Designer und Medailleur
 João Diogo Correia Saraiva Nunes Barata, portugiesischer Diplomat
 José Barata Moura (* 26. Juni 1948); Politiker (kommunistische Partei Portugal), Mitglied des Europäischen Parlaments von 1989 – 1994
 Larissa Barata (* 1987), brasilianische Sportgymnastin
 Luca Rául Barata (* 19. Januar 2003), deutscher U-16-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach
 Samuel Barata (* 1993), portugiesischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Baratta